El término Partido Baaz Árabe Socialista puede referirse a los siguientes artículos:

 El Partido Baaz Árabe Socialista, partido político de ideología panarabista.
 El Partido Baaz Árabe Socialista, rama política del partido baaz en Siria.
 El Partido Baaz Árabe Socialista, rama política del partido baaz en Irak.
 El Partido Baaz Árabe Socialista, rama política del partido baaz en Yemen.
 El Partido Baaz Árabe Socialista, rama política del partido baaz en Argelia.
 El Movimiento Baaz Árabe, movimiento antecesor del partido baaz árabe socialista.